La bataille des Irois peut faire référence à : 
 La bataille des Irois (1796) ;
 La bataille des Irois (1797).